Тождества Бьянки (также тождества Бьянки — Падова) — симметрии тензора Римана:
 Алгебраическое тождество Бьянки (или первое тождество Бьянки): 
 Дифференциальное тождество Бьянки (или второе тождество Бьянки):